Луцій Корнелій Сулла (, *138 — † 78 до н. е.) — римський полководець, консул з 88 до н. е. Перемігши Гая Марія у громадянській війні, став у 82 до н. е. диктатором, проводив масові репресії. 
 Луцій Корнелій Сулла (батько диктатора) (*Lucius Cornelius Sulla, приб. 180 до н. е. —прибл. 122 до н. е.) — давньоримський аристократ часів Римської республіки. 
 Луцій Корнелій Сулла Фелікс (консул 33 року), Луцій Корнелій Сулла Фелікс (2 рік до н.е. — після 41 року н.е.) — політичний діяч Римської імперії.